Кок может означать:

 Кок — судовой повар.
 Кок — обтекатель воздушного винта.
 Кок — взбитый вихор, стиляжья причёска.
 Кок — тесьма из сыромятной кожи для скрепления кереге (решётчатых стенок юрты).

Фамилия 
 Кок, Агье (род. 1947) — голландская пловчиха.
 Кок, Амелия (1882—1959) — чилийская пианистка и музыкальный педагог.
 Кок, Анри де (1819—1894) — французский романист и драматург, сын Поля де Кока.
 Кок, Венсан (род. 1963) — французский пианист.
 Кок, Вильям (1752—1842) — английский агроном-экспериментатор.
 Кок, Вим (1938—2018) — нидерландский политик.
 Кок, Джон (1925—2002) — американский учёный в области информатики.
 Кок, Иероним (1510—1570) — нидерландский издатель
  (1835—1899) — бурский генерал.
 Кок, Йохан (1861—1915) — финский революционер.
 Кок, Карин (1891—1976) — шведский политик.
 Кок, Лелия (1859—1899) — американская художница.
 Кок, Мелани (род. 1983) — канадская гребчиха.
 Кок, Оливье де (род. 1975) — бельгийский футболист.
 Кок, Оскар де (1881—19??) — бельгийский гребец.
 Кок, Поль де (1793—1871) — французский романист и драматург.
 Кок, Реймар (?—1569) — любекский хронист.
 Кок, Ричард (1829—1897) — сенатор США, 15-й губернатор штата Техас.
 Кок, Роберт (род. 1957) — нидерландский футболист.
 Кок, Томас (род. 1998) — нидерландский футболист.
 Кок, Эдвард (1552—1634) — английский политик и юрист.
 Кок, Ян Велленс де (1475—1527) — фламандский художник, отец Иеронима Кока.

Топоним 
 Кок — река в Мьянме и Таиланде.
 Кок — река в Республике Алтай.
 Кок — округ в штате Теннесси, США.

Аббревиатура 
 КОК — кубок обладателей кубков.
 КОК — комбинированные оральные контрацептивы.

См. также 
 Кокки (значения)
 Коки (значения)
 Кока (значения)